Masso – frazione del comune di Castiglione Chiavarese
 Masso erratico – grande roccia che è stata trasportata a fondovalle da un ghiacciaio
 Masso Gastaldi – masso erratico del Piemonte
 Masso avello – tomba ad inumazione scavata in un masso erratico
 Masso Leopoldino – struttura fortificata situata nel centro storico di Sorano
 Masso dell'Omo – rilievo dell'Isola d'Elba

Persone 
 Eduardo Masso – ex tennista argentino naturalizzato belga
 Maykel Massó – lunghista cubano

Pagine correlate 

Maso (disambigua)
Massi